Лу́ций Кани́ний Галл () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Каниний Галл — народный трибун 56 года до н. э.;
 Луций Каниний Галл — консул 37 года до н. э., сын предыдущего;
 Луций Каниний Галл — консул-суффект 2 года до н. э., сын предыдущего.